Dewhirst ist der Familienname folgender Personen:

 Carin Dewhirst, Kinderbuchautorin 
 Joan Dewhirst, britische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Dewhurst